Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Johansson che ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Magnus Norman (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov (finale)
 Thomas Enqvist (primo turno)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)

 Assente
 Sébastien Grosjean (semifinali)
 Roger Federer (secondo turno)
 Sjeng Schalken (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2000
ATP Tour 2000